Леордоа́я (, Леордова) — село в Унгенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Хырчешты, Дружба, Мынзатешты и Веверица входит в состав коммуны Хырчешты.

География 
Село расположено на высоте 291 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Леордоая проживает 38 человек (18 мужчин, 20 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района